Неа-Иония — греческий топоним. Может означать:

 Неа-Иония (Аттика) — город, пригород Афин.
  — город в Фессалии.
  — железнодорожная станция.
  — станция Афинского метрополитена.